Бассія́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 8 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Бассіяк, Бліс-е-Борн, Ле-Шанж, Еліак, Міак-д'Оберош i Сент-Антуан-д'Оберош було об'єднано в новий муніципалітет Бассіяк-е-Оберош.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 715 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1733,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бассіяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь